Премия «Оскар» за лучший звуковой монтаж () — бывшая награда Американской академии киноискусства, присуждаемая с 1964 по 2020 год.

В разные годы номинация носила различные названия: лучшие звуковые эффекты (1964—1968, 1976), лучший монтаж звуковых эффектов (1978, 1982—2000 годы), лучший звуковой монтаж (1980, 2001-2020).

В отдельные годы вместо обычного «Оскара» в этой номинации вручали премию за особые достижения. Это связано с тем, что иногда число номинантов меньше необходимого по правилам для вручения премии Академии киноискусств.

Как правило, вручается звукорежиссёру, возможно, вместе со звуковыми дизайнерами фильма.

В период с 1940 по 1963 годы награды за достижения в области звуковых эффектов вручались в категории «лучшие спецэффекты», которая в 1964 году была разделена на 2 отдельные категории: «лучшие визуальные эффекты» и данную («лучшие звуковые эффекты»). В 2020 году награда в данной категории была вручена в последний раз, а начиная с 2021 года она была объединена с номинацией «лучший звук».

Список лауреатов и номинантов

1964—1970 
В 1964—1968 г. категория называлась «лучшие звуковые эффекты»
{| class="wikitable" width="95%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|
! width="50%"|Звукомонтажёр(ы)
! width="50%"|Фильм
|-
| rowspan=2|<center>36-я (1964)
|style="background:#EEDD82"|• Уолтер Эллиот ||style="background:#EEDD82" width="450px"|«Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир»
|-
|• Роберт Л. Брэттон ||«Скопление орлов» (англ.)
|-
| rowspan=2|<center>37-я (1965)
|style="background:#EEDD82"|• Норман Уанстэлл ||style="background:#EEDD82"|«Голдфингер»
|-
|• Роберт Л. Брэттон ||«Быстромобиль» (англ.)
|-
| rowspan=2|<center>38-я (1966)
|style="background:#EEDD82"|• Трег Браун ||style="background:#EEDD82"|«Большие гонки»
|-
|• Уолтер Росси ||«Поезд фон Райена»
|-
| rowspan=2|<center>39-я (1967)
|style="background:#EEDD82"|• Гордон Дэниэл ||style="background:#EEDD82"|«Гран при»
|-
|• Уолтер Росси ||«Фантастическое путешествие»
|-
| rowspan=2|<center>40-я (1968)
|style="background:#EEDD82"|• Джон Пойнер ||style="background:#EEDD82"|«Грязная дюжина»
|-
|• Джеймс Ричард ||«Душной южной ночью»
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>41-я (1969)
| rowspan=2 colspan=2 style="background:#F0F8FF"|<center>Премия не присуждалась
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>42-я (1970)
|-
|}

 1971—1980 
С 1969 года награды в данной категории не присуждались или заменялись «Премией за особые достижения» () с разными формулировками: за звуковые эффекты (1976), за монтаж звуковых эффектов (1978,1982,1985 и 1988), за звуковой монтаж (1980).

{| class="wikitable" width="95%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="50%"|Звукомонтажёр(ы)
! width="50%"|Фильм
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>43-я (1971)
| rowspan=5 colspan=2  style="background:#F0F8FF"|<center>Премия не присуждалась
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>44-я (1972)
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>45-я (1973)
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>46-я (1974)
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>47-я (1975)
|-
|style="background:#F5DEB3"|<center>48-я (1976)
|style="background:#F5DEB3"|• Питер Беркос (за звуковые эффекты) ||style="background:#F5DEB3"|«Гинденбург»
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>49-я (1977)
|colspan=2 style="background:#F0F8FF"|<center>Премия не присуждалась
|-
| rowspan=2 style="background:#F5DEB3"|<center>50-я (1978)
|style="background:#F5DEB3"|• Фрэнк Э. Уорнер ''(за монтаж звуковых эффектов) ||style="background:#F5DEB3"|«Близкие контакты третьей степени»
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#F5DEB3"|• Бен Бёртт (за создание голосов и звуков инопланетян, чудовищ и роботов) ||style="background:#F5DEB3"|«Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>51-я (1979)
|colspan=2 style="background:#F0F8FF"|<center>Премия не присуждалась
|-
|style="background:#F5DEB3"|<center>52-я (1980)
|style="background:#F5DEB3"|• Алан Сплет' (за звуковой монтаж) ||style="background:#F5DEB3"|«Чёрный скакун»
|-
|}

 1981—1990 
С 1983 по 2000 год категория носила название «лучший монтаж звуковых эффектов» 1991—2000 

 2001—2010 
С 2001 года категория носит название «Лучший звуковой монтаж'''»

2011—2020

Рекорды

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучшие звуковые эффекты, лучший монтаж звуковых эффектов и лучший звуковой монтаж в базе данных американской киноакадемии

Звуковой монтаж